Навалихин — фамилия.

 Навалихин, Иван Григорьевич (1842—1884) — физиолог, доктор медицины, преподаватель КВИ.
 Навалихин, Дмитрий Константинович (род. 1911) — советский и российский архитектор и художник; главный архитектор Калининграда с 1947 по 1953 год.